Нават — библейское имя.
 Нават — отец Иеровоама I, первого царя Северного Израильского царства.
 Нават — сын Иеровоама I, второй царь Северного Израильского царства.
 Нават — восточная сладость.